Indirana är ett släkte av groddjur. Indirana ingår i familjen Ranixalidae. 

Indirana är enda släktet i familjen Ranixalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Indirana